Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1895 rozegrano w dniach 8 – 15 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 
 Charlotte Cooper -  Helen Jackson 7–5, 8–6

Gra podwójna mężczyzn 
 Wilfred Baddeley /  Herbert Baddeley -  Ernest Lewis /  Wilberforce Eaves 8–6, 5–7, 6–4, 6–3

Przypisy 

1895 w tenisie ziemnym
1895 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat